Bingham Lake ist der Name folgender

Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bingham Lake (Colorado)
 Bingham Lake (Kalifornien)
 Bingham Lake (Michigan)
 Bingham Lake (Cottonwood County, Minnesota)
 Bingham Lake (Montana)
 Bingham Lake (Oregon)

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bingham Lake (Minnesota)